Haskins est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alice Haskins (1880-1971), botaniste américaine  ;
 Charles Haskins Townsend (1859-1944), zoologiste américain ;
 Charles Homer Haskins (1870-1937), médiéviste américain ;
 Dennis Haskins (1950-), acteur américain ;
 Don Haskins (1930-2008), entraîneur de basketball ;
 Dwayne Haskins (1997-2022), joueur de football américain ;
 Kevin Haskins (1960-), batteur anglais ;
 Mark Haskins (1988-), catcheur anglais ;
 Sam Haskins (1926-2009), photographe sud-africain ;
 Sarah Haskins (1981-), triathlète américaine.

Pseudonyme 

 Dick Haskins (1929-), écrivain portugais, auteur de roman policier

Toponyme 

 Haskins, ville de l'État de l'Ohio aux États-Unis.

Patronyme anglais
Toponymie américaine